Samsung SCH-V450 — трьохдіапазонний стільниковий телефон фірми Samsung Electronics.

Схожі моделі 
 Samsung SCH-V500
 LG K8000
 Motorola A860
 AMOI M6
 Samsung PM-A740

Див. також 
 Samsung Electronics

Посилання 
 Опис на сайті Samsung

V